Johann Strauss er navnet på tre østrigske komponister:
 Johann Strauss den ældre (1804-1849)
 Johann Strauss den yngre (1825-1899; søn af Strauss, den ældre)
 Johann Strauss den tredje (1866-1939; barnebarn af Strauss, den ældre; nevø til Strauss, den yngre)